Oneida Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oneida Township (Delaware County, Iowa)
 Oneida Township (Tama County, Iowa)
 Oneida Township (Nebraska)
 Oneida Township (Pennsylvania)
 Oneida Township (South Dakota)